Minnich ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Minnich (* 1974), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Bernd Minnich (1941–1993), deutscher Maler und Zeichner sowie Professor für Bildende Kunst
 Günter Minnich (* 1942), deutscher Fußballspieler
 Johann Alois Minnich (1801–1885), Schweizer Badearzt
 Nelson Hubert Minnich (* 1942), US-amerikanischer katholischer Kirchenhistoriker
 Manfred Minnich (1923–1985), deutscher Band-Leader, Arrangeur, Komponist, Produzent
 Rick Minnich (* 1968), US-amerikanischer Filmemacher

Siehe auch:
 Minich